Раса Киркилёните (; род. 14 октября 1952, Тельшяй) — литовская советская актриса.

Биография 
Родилась в 1952 году в Тельшяе, Литовская ССР.

В 1975 году окончила актёрский факультет Литовской государственной консерватории.

Играла в Литовском национальном драматическом театре, характерная лиро-драматическая актриса.

Снималась в фильмах Литовской киностудии, в том числ исполнила главную роль в телефильме «Маркиз и пастушка» (1978).

Была замужем за актёром Ромуальдасом Раманаускасом.

Избранная фильмография 
 1971 — Маленькая исповедь / Maža išpažintis — Рома, комсорг, одноклассница Арунаса
 1978 — Маркиз и пастушка / Markizas ir piemenaitė — Сауле — главная роль
 1980 — Факт / Faktas — дочь «Джанаса-американца»
 1981 — Игра без козырей / Lošimas be kozirių — Аста, жена Людаса
 1981 — Тайна Эндхауза / Endhauzo paslaptis — Магдала, кузина Ник
 1984 — Девять кругов падения / Devyni nuopuolio ratai — ''Эляна Красаускене, дочь Станиславы

Примечания

Литература 
 Kirkilionyte, Rasa // Lithuanian Film Makers / Laimonas Tapinas. — Vilnius Mintis Publishers, 1988. — 144 l. — 55 l.
 Rasa Kirkilionyte // Bibliografijos žinios: lietuvos valstybinės bibliografijos rodyklė. Straipsniai. — Centras, 1996

Выпускники Литовской академии музыки и театра